Wardell je lahko:

Kraji 
 Wardell, Missouri
 Wardell, Novi Južni Wales

Ljudje 
 Gareth Lodwig Wardell, politik
 Augustine William Wardell, general
 William Wardell, arhitekt